Peter Dubovský může být:

 Peter Dubovský (biskup) (1921–2008) – slovenský římskokatolický biskup
 Peter Dubovský (fotbalista) (1972–2000) – slovenský fotbalista, útočník